Észak-Macedónia
 Drenye (), falu Kriva Palanka községben, az Északkeleti körzetben

 Horvátország
 Drenye (), község Eszék-Baranya megyében